Le championnat IndyCar Series 2017 est la  du championnat d'IndyCar Series. Comportant 17 courses, il démarre le  à St. Petersburg et se termine le  à Sonoma.

À 26 ans, Josef Newgarden décroche sa première couronne en IndyCar en terminant devant son équipier français et tenant du titre, Simon Pagenaud. Scott Dixon se classe , 21 points derrière Newgarden.

Les 500 miles d'Indianapolis sont remportées pour la première fois par un Japonais, Takuma Satō. Le titre du meilleur rookie est attribué à Ed Jones, qui termine  du championnat.

Écuries et pilotes

Calendrier de la saison 2017 

Légende :

 (U) : circuit temporaire urbain
 (R) : circuit routier
 (O) : circuit ovale

Résultats des épreuves

Classements du championnat

Pilotes

Constructeurs

Lien externe 
 

Indy Racing League
IndyCar